Goux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Goux-les-Usiers, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Goux-lès-Dambelin, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Goux, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,